Marthod peut désigner :

 Marthod, commune de Savoie ;
 Louis Ignace Marthod, officier français du Premier Empire.